kpi.com (продукт) — комплексный онлайн набор систем управления проектами, CRM, бухгалтерского учёта, управления персоналом, производительности и приложений для совместной работы. Набор приложений kpi.com.ru специально создан для предприятий малого и среднего бизнеса. Приложение представляет собой SaaS-продукт, тем самым устраняя традиционные требования наличия программного обеспечения для установки и постоянного обновления.

Продукты kpi.com 
 Управление проектами — основные инструменты для облегчения работы менеджеров проектов и клиентов при помощи комплекса определенной автоматизации рабочих процессов. Управление проектами включает в себя диаграмму Ганнта, расписания, инструмент утверждения расписания, управление задачами и вопросами, и возможности биллинга.

 CRM-система — состоит из 4 основных модулей: «продажи», «обслуживание клиентов», «почтовый маркетинг» и «веб-формы». kpi.com.ru позволяет менеджерам продаж ставить перед сотрудниками цели в модулях управления персоналом и планировать ежедневную работу в календаре.

 Бухгалтерия — включает в себя инструмент для бухгалтерии, интегрированный с такими модулями как управление заказами, продажами, счетами и сайтом-витриной.

 Управление персоналом — содержит все решения для работы с персоналом такие как: оценка работоспособности, оценка посещаемости, управление целями и оценка результативности сотрудников.

 Электронный документооборот - позволяет создавать, хранить и редактировать документы, организовывать их согласование, рассылку и электронную подпись.

 Отчеты - собирает и анализирует массивы деловой информации, выдает табличные и визуализирует графические отчеты в разрезе заданных параметров и бизнес-процессов.

Клиенты 

kpi.com обслуживает более 700 клиентов в 40 странах, на английском, арабском, русском и других языках. .

Награды 

В 2011-м году компания kpi.com.ru заняла первое место в рейтинге SaaS-провайдеров Соединенного Королевства согласно влиятельному сайту — SaaSdir.co.uk

Примечания 

CRM-системы